Кодировка MacCyrillic используется только на компьютерах «Макинтош».

Благодаря отсутствию псевдографики и «верхних» управляющих символов эта кодировка включает довольно много полезных символов; кроме того, присутствуют все дополнительные буквы, необходимые для записи украинского (кроме Ґ), белорусского, македонского и сербского языков.

Нижняя часть таблицы кодировки (латиница) полностью соответствует кодировке ASCII. Числа под буквами обозначают шестнадцатеричный код буквы в Юникоде.

Кодировки кириллицы
Macintosh